La Luz puede referirse a:

 La Luz, una localidad de Michoacán, México.
 La Luz, una localidad de Nuevo México, Estados Unidos.
 La Luz, un barrio de la ciudad de Avilés, España.
 La Luz, un barrio de la ciudad de Málaga, España.
 La Luz, una entidad de población del municipio de Calasparra, provincia de Murcia, España.
 La Luz, una entidad de población del municipio de Hornillos de Eresma, provincia de Valladolid, España.
 La Luz, una entidad de población del municipio de La Orotava, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 La Luz, una entidad de población del municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 La luz, un grupo musical argentino.
 La Luz Fútbol Club, club de fútbol de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 La Luz, sencillo del cantautor colombiano Juanes.
 La Luz, sencillo de los cantantes latinos Thalía y Myke Towers.